Владислав Ильич Гинецинский (1940—2014) — советский и российский учёный, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития Санкт-Петербургского государственного университета.

Биография 

Гинецинский Владислав Ильич родился 30 декабря 1940 года в Москве. Его родителями были Татьяна Владимировна Константинова, в то время учительница пения одной из московских школ, и Борис Григорьевич Нихамкин, аспирант физического факультета Московского университета. Владислав Ильич носит фамилию своего отчима Гинецинского Ильи Григорьевича, многие годы руководившего Вологодским музыкальным училищем.

В 1958 году Гинецинский В.И. окончил с серебряной медалью среднюю школу №1 Вологды и поступил на первый курс физического факультета Ленинградского университета. Проучившись 4 года на физическом факультете, он перешел на философский факультет, который окончил в 1966 году по специальности «психология». Обучаясь в аспирантуре факультета психологии выполнил диссертационное исследование на тему «Некоторые исторические и психолого-педагогические предпосылки построения обучающих программ».

С 1969 года - ассистент, с 1977 года - доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Ленинградского университета. В 1989 году защитил докторскую диссертацию «Педагогическое знание как методологическая и теоретическая проблема». В 1990 году был избран профессором кафедры педагогики и педагогической психологии.

Гинецинским В.И. опубликовано свыше 100 научных и учебно-методических работ, в том числе 5 книг.

В 1995 году Гинецинский В.И. стал членом Нью-Йоркской академии наук, в 1999 - был награждён знаком «Почетный работник высшего профессионального образования в России».

Публикации

Источники 
 http://lib.cerkov.ru/authors/942
 https://cyberleninka.ru/article/n/vladislav-ilich-ginetsinskiy-30-12-1940-31-10-2014
Психологи СССР
Психологи России
Психологи по алфавиту